Sun Life Financial Players’ Championships 2012 – turniej zaliczany do Grand Slam of Curling, kończył rywalizację w World Curling Tour 2011/2012. Odbył się między 17 a 22 kwietnia 2012 w Summerside, na lodowisku Consolidated Credit Union Place.

Była to 20. edycja Players’ Championships, siódma, gdzie grały także kobiety. W edycji tej zmieniono system rozgrywek. 8 drużyn męskich i kobiecych rywalizowało systemem kołowym do wyłonienia czterech najlepszych zespołów. Pula nagród wyniosła 100 000 CAD, zwycięzcom przypadło po 25 000.

Pośród kobiet najlepszy okazał się być zespół Stefanie Lawton, który w finale pokonał Cathy Overton-Clapham. W męskim finale zespół mistrzów świata (Glenn Howard) przegrał na rzecz Johna Eppinga.



Kobiety

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Mężczyźni

Drużyny 

 uwaga – Formalnie jest to drużyna Niklasa Edina, który podczas Mistrzostw Świata 2012 przeszedł operację kręgosłupa

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Round Robin

Sesja 1. 
18 kwietnia 2012; 12:00

Sesja 2. 
18 kwietnia 2012; 16:00

Sesja 3. 
18 kwietnia 2012; 19:30

Sesja 4. 
19 kwietnia 2012; 12:00

Sesja 5. 
19 kwietnia 2012; 19:30

Sesja 6. 
20 kwietnia 2012; 8:30

Sesja 7. 
20 kwietnia 2012; 15:30

Sesja 8. 
20 kwietnia 2012; 19:30

Zobacz też 
 World Curling Tour 2011/2012
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona turnieju
 Turniej na World Curling Tour: kobiety – mężczyźni

2012
2012 w curlingu
2012 w Kanadzie
Sport na Wyspie Księcia Edwarda